De 69ste editie van het Italiaans Open (officiële titel: BMW Italian Open presented by CartaSi) werd in 2012 gespeeld van 13 tot 16 september. BMW is voor de vierde keer titelsponsor en het toernooi vindt voor de vierde keer plaats op de Royal Park I Roveri in Turijn.

Resultaten

Europese PGA Tour 2012
Golftoernooi in Italië
Sportevenement in Turijn